Misbruik van machtspositie kan verwijzen naar:

 Misbruik van machtspositie (Europese Unie), het op basis van artikel 102 Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie misbruik van machtspositie die een weerslag heeft op een aanzienlijk deel van de Europese markt;
 Misbruik van machtspositie (België), het op basis van artikel IV.2 Wetboek van Economisch Recht verboden misbruik van machtspositie op de Belgische markt;
 Misbruik van economische machtspositie: het op basis van artikel 24, eerste lid Mededingingswet verboden misbruik van machtspositie op de Nederlandse markt.